Сезон 2001 года Формулы-1 был 52-м сезоном в истории этого чемпионата, он состоял из 17 Гран-при и проходил с 4 марта по 14 октября. Михаэль Шумахер стал чемпионом мира с рекордным отрывом в 58 очков, его девять побед и пять вторых мест, помогли команде Ferrari завоевать Кубок конструкторов. Сезон примечателен тем, что в этот год в Формулу-1 вернулась система контроля тяги, которую FIA разрешила использовать начиная с Гран-при Испании. Система контроля тяги была запрещена с сезона . Шумахер также побил рекорд побед за всё время, выиграв Гран-при Бельгии и первым одержав 52-ю победу в карьере.

Будущие чемпионы мира Фернандо Алонсо и Кими Райкконен совершили свои дебюты на Гран-при Австралии в Мельбурне за Minardi и Sauber соответственно. Колумбийский чемпион серии CART Хуан Пабло Монтойя также дебютировал в Формуле-1 за команду Williams.

Обзор чемпионата 
Чемпионат прошёл при большом преимуществе «Феррари» и её первого гонщика Михаэля Шумахера. Он выиграл чемпионат с 58-очковым отрывом от Дэвида Култхарда из «Макларен», его главного соперника. Третьим финишировал напарник Шумахера Рубенс Баррикелло.
Чемпионат начался в довольно равной борьбе между Култхардом и Шумахером. После четырёх этапов на их счёту было по 26 очков. Неожиданно для всех чемпион мира — Мика Хаккинен, для которого это был последний чемпионат, не смог начать чемпионат удачно. Не везло и дебютанту из «Уильямса» колумбийцу Хуану Пабло Монтойе, несмотря на возлагавшиеся на него надежды, который сошёл во всех четырёх гонках, в основном не по своей вине.

Но на следующих гонках сезона Шумахер стал отрываться от Култхарда, и после половины чемпионата его преимущество над шотландцем составляло почти 25 очков. Видимого превосходства в гонках у «Феррари» не было, но стабильность и надёжность машины позволяли Шумахеру уверенно лидировать в чемпионате. Ни Ральф Шумахер, ни Баррикелло, ни сошедший в семи из восьми гонок Монтойя в борьбу за титул уже вмешаться не могли. Продолжалась полоса невезения у Хаккинена, который на Гран-при Испании шёл лидером, но у него взорвался мотор на последнем круге, и в итоге победил Шумахер. Хаккинен первую победу в сезоне одержал только на Гран-при Великобритании, когда даже теоретически завоевать титул было уже невозможно.

С пятого по двенадцатый этап Шумахер приходил не ниже второго места и во второй половине сезона отрывался от Култхарда. Уже на тринадцатом этапе чемпионата в Венгрии Шумахер обеспечил себе чемпионство, оторвавшись от гонщика «Макларен» за четыре этапа до конца на 43 очка. Тем временем к Култхарду приближался Баррикелло, и за два этапа до конца между ними было 3 очка. Но тем не менее Дэвид отстоял своё второе место. Ральф Шумахер, стабильно финишируя в середине пелетона, занял четвёртое место в чемпионате, завершающий карьеру в Формуле-1 двукратный чемпион мира Мика Хаккинен — пятый, Хуан Пабло Монтойя, финишировавший всего в 6 гонках из 17, закончил чемпионат на шестом месте.

Чемпионат показал превосходство «Феррари» над своими соперниками, которое, как оказалось, продлится ещё несколько лет. Именно в этом году в Формуле-1 начали выступления будущие чемпионы мира Кими Райкконен и Фернандо Алонсо, появилось много молодых гонщиков, в то время как поколение 90-х: Алези, Ферстаппен, Ирвайн — постепенно заканчивали свою карьеру. Команды «Прост» и «Бенеттон» также ушли из гонок. В этом сезоне в Формуле-1 началась смена поколений

Гонщики и конструкторы

Изменения в составе гонщиков 

Во время сезона-2001 происходили изменения пилотского состава — как перед стартом сезона, так и в его течение.

Перед открывающим сезон Гран-при Австралии произошли следующие изменения пилотского состава:

 Оливье Панис покинул должность тест-пилота McLaren, перейдя на должность призового пилота BAR.
 Рикардо Зонта потерял место пилота BAR из-за прихода Оливье Паниса. Зонта стал тест-пилотом Jordan.
 Всё ещё связанный контрактом с Williams, Дженсон Баттон был «арендован» командой Benetton на весь сезон-2001.
 Александр Вурц, скоростью которого было недовольно руководство команды Benetton, заменён Баттоном и перешёл на должность тест-пилота McLaren.
 Хуан Пабло Монтойя занял место Баттона за рулём Williams (Монтойя был членом команды Williams с 1998 года, занимая должность тест-пилота; в конце 1999 года он по договорённости с командой попробовал себя в серии CART, выиграв с первой попытки чемпионский титул и победив в знаменитой гонке Indianapolis 500).
 Bruno Junqueira оставил работу тест-пилота Williams для того, чтобы принять участие в чемпионате Champ Car.
 Марк Жене потерял место в Minardi из-за проблем со спонсорством (до этих пор испанская Telefonica поддерживала Жене материально, что помогало команде Minardi остаться на плаву). Жене подписал контракт тест-пилота с Williams и оставался на этой должности до конца сезона-2004.
 Гастон Маццакане также ушёл из Minardi и начал сезон в команде Prost, сменив ушедшего в Sauber Ника Хайдфельда.
 Фернандо Алонсо сменил Марка Жене за рулём Minardi.
 Тарсо Маркеш вернулся в Minardi после нескольких сезонов в американских гонках (Маркеш ездил за Minardi в 1996 и 1997 годах).
 Ник Хайдфельд оставил команду Prost и сел а руль Sauber, заменив Мику Сало, ушедшего в Toyota на исследовательскую должность.
 Педру Динис не вернулся в Заубер в качестве гонщика. Вместо этого он приобрёл 40 % команды Prost и занимал в ней руководящие должности в течение сезона-2001 (между Динисом и боссом команды Аленом Простом возникли разногласия относительно управления командой; в результате Динис продал свою долю команды Prost и вернулся в Южную Америку, где занимается организаторской работой в области автоспорта).
 Кими Райкконен сел за руль Sauber в качестве призового пилота. Даже невзирая на отсутствие достаточного опыта, финский пилот, который в сезоне-2000 выиграл британскую Формулу Рено и провёл всего несколько тестов для Sauber, настолько впечатлил владельца команды Петера Заубера, что тот посадил его в пилотское кресло рядом с уже опытным Ником Хайдфельдом. (Недостаток опыта у Райкконена привёл к тому, что выданная ему суперлицензия была оформлена как временная и должна была быть пересмотрена в зависимости от результата нескольких первых гонок сезона).
 Джонни Херберт покинул команду Jaguar в поисках лучшей доли в американском чемпионате Champ Cars. Однако соглашение не свершилось, и Херберт подписал контракт тест-пилота с Arrows.
 Лучано Бурти продвинулся с должности тест-пилота на роль призового пилота Jaguar.
 Педро де ла Роса потерял место гонщика Arrows, будучи заменённым Энрике Бернольди, и выступал в качестве резервного гонщика команды Prost.

В течение сезона произошли следующие изменения пилотского состава:

 Руководство команды Prost быстро поняло, что Гастон Маццакане не является нужным команде человеком, и уволило гонщика.
 Лучано Бурти перешёл из Jaguar на место Маццакане в Prost.
 Педро де ла Роса перешёл с должности тест-пилота Prost на должность призового пилота Jaguar.
 В дальнейшем руководство Prost решило уволить также Жана Алези, что оставило команду без гонщиков её стартового состава.
 Хайнц-Харальд Френтцен получил травмы при аварии. За руль Jordan Френтцена сел Рикардо Зонта.
 Оправившись от травм, Френтцен был уволен из Jordan по инициативе руководства команды. Согласия сторон не наблюдалось, и дело решалось в суде до конца сезона. Зонта занял место Френтцена на Гран-при Германии.
 Френтцен сел за руль Prost вместо Алези; Алези сел за руль Jordan вместо Френтцена. Таким образом, команды просто поменялись гонщиками в середине сезона.
 Алекс Йонг получил суперлицензию FIA в середине сезона и заменил Тарсо Маркеша в составе Minardi. Маркеш перешёл на роль тестового пилота.
 Лучано Бурти получил серьёзные травмы во время аварии на Гран-при Бельгии. Его заменил чех Томаш Энге. Таким образом, за команду Prost в течение сезона-2001 выступали пять разных гонщиков.

Изменения в составе команд 
В 2001 году изменения в составе команд не произошло.

Результаты чемпионата

Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 123
|-
! 2
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 65
|-
! 3
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 56
|-
! 4
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 49
|-
! 5
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 37
|-
! 6
|  Хуан Пабло Монтойя

|align="right"| 31
|-
! 7
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 12
|-
! 8
|  Ник Хайдфельд

|align="right"| 12
|-
! 9
|  Ярно Трулли

|align="right"| 12
|-
! 10
|  Кими Райкконен

|align="right"| 9
|-
! 11
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 8
|-
! 12
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 6
|-
! 13
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|

|

|align="right"| 6
|-
! 14
|  Оливье Панис

|align="right"| 5
|-
! 15
|  Жан Алези

|align="right"| 5
|-
! 16
|  Педро де ла Роса
|
|
|
|

|align="right"| 3
|-
! 17
|  Дженсон Баттон

|align="right"| 2
|-
! 18
|  Йос Ферстаппен

|align="right"| 1
|-
! 19
|  Рикардо Зонта
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 20
|  Лучано Бурти

|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 21
|  Энрике Бернольди

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Тарсо Маркес

|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 23
|  Фернандо Алонсо

|align="right"| 0
|-
! 24
|  Томаш Энге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! 25
|  Гастон Маццакане

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 26
|  Алекс Йонг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0

Кубок конструкторов

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы 1

Сезоны Формулы-1